

Pessoas
Brian Cummings
E. E. Cummings
Jack Cummings
Jim Cummings
Jim Cummings 
Robert Cummings

Outros
19573 Cummings - um asteroide

Veja Também
Cumming
Cumings

Desambiguação